Brook Park kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brook Park (Minnesota)
Brook Park (Ohio)